orographisch, beziehungsweise orografisch, bezieht sich auf:

 Orographie, allgemein das geowissenschaftliche Fachgebiet des Höhenprofils
 orographisch links und rechts, eine geographisch-fachsprachliche Lageangabe